Schwassmann-Wachmann est le nom de plusieurs comètes co-découvertes par les astronomes allemands Friedrich Karl Arnold Schwassmann et Arno Arthur Wachmann :
 29P/Schwassmann-Wachmann, dite Schwassmann-Wachmann 1 ;
 31P/Schwassmann-Wachmann, dite  Schwassmann-Wachmann 2 ;
 73P/Schwassmann-Wachmann, dite  Schwassmann-Wachmann 3.

Schwassmann-Wachmann
Homonymie de comètes